Sweat / Suit е албум-компилация на американския рапър Нели, в който са събрани хитовете от двата негови албума Sweat (4 песни) и Suit (8 песни), издадени едновременно през 2004 г. Sweat / Suit е предназначен за целия свят с изключение на САЩ, където е издаден Sweatsuit, който съдържа и три нови песни.

Списък на песните 

Албуми на Нели
Музикални албуми от 2005 година

en:Sweat / Suit
fi:Sweat / Suit